Příjmení Abderhalden nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Emil Abderhalden (1877–1950) – švýcarský biochemik a fyziolog
 Jörg Abderhalden (* 1979) – švýcarský sportovec umějící Schwingen
 Rudolf Abderhalden (1910–1965) – švýcarský fyziolog a patolog